Amrapur o Umrapur, principat de l'Índia al Kathiawar 
 Amrapur (Pandu Mehwas), principat de l'Índia al Pandu Mehwas, a l'agència de Rewa Kantha